Калиште је појам који се среће међу топонимима у словенским земљама:

 Калиште, насељено место у општини Мало Црниће, Србија;
 Калиште (Врапчиште), насељено место у општини Врапчиште, Северна Македонија;
 Калиште (Бугарска), насељено место у Перничкој области, Бугарска;
 Калиште (Словачка), некадашње насељено место, а данас део Банске Бистрице, Словачка;
 Калиште (Праг-исток), насељено место у Средњочешком крају, Чешка Република;
 Калиште (Јихлава), насељено место у крају Височина, Чешка Република;
 Калиште (Пелхримов), насељено место у крају Височина, Чешка Република;

или:

 Калишта, насељено место у општини Струга, Северна Македонија.